Stückelberg bezeichnet:
 Stückelberg (Waldviertel) (), Berg bei Schönbach in Niederösterreich
 Stückelberg (Taunus), einen Berg im Taunus im Landkreis Limburg-Weilburg
 Stückelberg (Gemeinde Riegersburg), Ortschaft in der Gemeinde Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark 

Stückelberg ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Stückelberg (1831–1903), Schweizer Maler
 Ernst Alfred Stückelberg (1867–1926), Archäologe und Kunsthistoriker, Sohn des Malers Ernst Stückelberg
 Ernst Carl Gerlach Stückelberg (1905–1984), Schweizer Physiker, Enkel des Malers Ernst Stückelberg

Siehe auch:
 Stückelberger